Kudowski Potok – potok, dopływ Ochotnicy w Gorcach
 Kudowski Potok – potok, dopływ Czermnicy w Sudetach